Ма́лые ре́ки:
 Малые реки — реки, располагающиеся в одной географической зоне и имеющие длину не более 100 км и площадь бассейна в пределах 1—2 тыс. км².
 Малые реки — микрорайон в Орджоникидзевском районе Перми.

Примечания